Der Name Nesslau bezeichnet:
 Nesslau, politische Gemeinde, die aus der Fusion von Nesslau-Krummenau mit Stein (SG) per 1. Januar 2013 entstanden ist,  Kanton St. Gallen, Schweiz
 Nesslau, Ortschaft der Gemeinde Nesslau und bis Ende 2004 politische Gemeinde, Kanton St. Gallen, Schweiz; siehe Nesslau 
 Nesslau-Krummenau, ehemalige politische Gemeinde (2005 bis 2012), Kanton St. Gallen, Schweiz

 Neßlau, Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland